2 miejscowości w Estonii:
 Holdi – wieś w prowincji Võru, w gminie Haanja.
 Holdi – wieś w prowincji Võru, w gminie Meremäe.